Weißleder ist der Familienname folgender Personen:

 Joshua Weißleder (* 1991), deutscher Webvideoproduzent, siehe Simon Desue
 Manfred Weißleder (* 1939), deutscher Radsportler (DDR)
 Ralf Weißleder (* 1962), deutscher Künstler 

Siehe auch:
 Weissleder